

Patronyme 

 Ferdinand Bonnel (1865-1945) est un prêtre jésuite français, missionnaire au Sri Lanka ;
 Jean-François Bonnel (1959-  ) est musicien de jazz français ;
 Joseph Bonnel (1826-1902) est un mathématicien français ;
 Joseph Bonnel (1939-2018) est un footballeur français ;
 Léon Bonnel, (1829-1880) fut un homme politique français ;
 Louis Bonnel (1946-  ) est un footballeur français ; 
 Mathieu Bonnel (?-?), baron normand du royaume de Sicile du XIIe siècle ;
 Patrick Bonnel (1961-  ) est un acteur français.

Divers 
 La fosse Bonnel, ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Lallaing.
 La rue de Bonnel à Lyon.

Patronyme français